Toponímia:
 Dallas, ciutat més gran de a l'estat de Texas 
 Dallas (Carolina del Nord)
 Dallas (Dakota del Sud)
 Dallas (Geòrgia)
 Dallas (Oregon)
 Dallas (Pennsilvània) 
 Dallas (Wisconsin)
 Dallas Center, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Dallas City, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Lake Dallas, població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Melcher-Dallas, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Aeroport Internacional de Dallas/Fort Worth, aeroport entre les ciutats de Dallas i Fort Worth, al nord de l'estat de Texas
 Circuit de Dallas, circuit automobilístic dins el Fair Park, extens complex d'oci a Dallas, Texas 
 Esport:
 Dallas Cowboys, empresa de futbol americà de la ciutat de Dallas (Texas)
 Dallas Mavericks franquícia de bàsquet de la NBA a la ciutat de Dallas (Texas)
 Dallas Stars equip d'hoquei sobre gel de la ciutat de Dallas (Texas, Estats Units)
 FC Dallas, club de futbol al suburbi de Frisco de la ciutat de Dallas (Texas, Estats Units) 
 Torneig de Dallas o Texas Tennis Open, torneig de tennis que es disputa anualment sobre pista dura a Grapevine (Texas)
 Biografies:
 Josh Dallas (Louisville, Kentucky, 1981), actor estatunidenc
 Matt Dallas (Phoenix, Arizona, 1982), actor estatunidenc
 Miscel·lània:
 Dallas (sèrie de televisió), sèrie de televisió dels Estats Units
 Dallas (sèrie de televisió de 2012), sèrie de televisió dels Estats Units seqüela de l'anterior